Obaga Negra (la Coma i la Pedra), obaga al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)
 Obaga Negra (Senyús), obaga al municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Obaga Negra (Bertí), obaga al municipi de Sant Quirze Safaja (Moianès)